Sarvanlar – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Sarvanlar – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian